Bei den NCAA Division I Tennis Championships wurden 2007 die Meister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. 

Der Titel in der Herrenteamkonkurrenz ging in diesem Jahr an die topgesetzte University of Georgia, die ihren fünften Titel in dieser Konkurrenz gewann. Im Finale am 22. Mai besiegte die Mannschaft um ihren Spitzenspieler John Isner die an Position 10 gesetzte University of Illinois mit 4:0. Den entscheidenden Punkt holte der Slowene Matic Omerzel. Das Team beendete seine Saison mit der Bilanz von 32:0-Siegen.

Die 64 teilnehmenden Hochschulen wurden am 1. Mai 2007 bekannt gegeben. Die Erst- und Zweitrundenpartien wurden im Zeitraum vom 11. bis zum 13. Mai ausgetragen. Ab dem Achtelfinale am 17. Mai wurden alle Spiele auf dem Gelände der University of Georgia in Athens ausgetragen.

Setzliste

Turnierplan (Turnier der besten 16)

Finale

Weblinks 
 Turnierplan auf collegeandjuniortennis.com (englisch)

Einzelnachweise 

College-Tennis-Saison 2006/07
Tennisturnier in Athens (Georgia)
Tennisturnier 2007
2007 Herrenteam
Herrentennisturnier